Een verkeersweg:
N204 (België)
N204 (Frankrijk)
N204a (Frankrijk)
N204b (Frankrijk)
N204 (Nederland), zie Provinciale weg 204
N-204 (Spanje)
N204 (Zwitserland)